Евсе́енко — украинская фамилия.

 Евсеенко, Владимир Романович (1922—1978) — Герой Советского Союза.
 Евсеенко, Иван Иванович (1943—2014) — русский прозаик, педагог и журналист, корреспондент, редактор.
 Евсеенко, Михаил Андрианович (1908—1985) — советский государственный деятель, министр нефтяной промышленности СССР (1955—1957).
 Евсеенко, Николай Васильевич (1919—1995) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда. 
 Евсеенко, Павел Михайлович (род. 1980) — белорусский футболист.
 Евсеенко, Сергей Степанович (1850—1915) — русский ветеринар, основоположник военно-полевой ветеринарной службы в России.
 Евсеенко, Станислав Леонидович (род. 1945) — советский футболист, тренер.